Le Grand Prix moto de Catalogne 2007 est le septième rendez-vous de la saison 2007 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne du 8 au .

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm³

Classement final 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP
 Résumé des courses, site Internet moto-net.com.

Grand Prix moto de Catalogne
Catalogne
Sport en Espagne en 2007
2007 en Catalogne